Morvan peut désigner aussi bien des lieux que des personnes.

Géographie

Bourgogne 
Le Morvan est le nom d'un massif montagneux en Bourgogne.
Il a donné son nom à (entre autres) :
 la Communauté de communes du Haut-Morvan ;
 la Communauté de Communes Avallon-Vézelay-Morvan ;
 Alligny-en-Morvan ;
 Brazey-en-Morvan ;
 Chissey-en-Morvan ;
 Saint-André-en-Morvan ;
 Saint-Hilaire-en-Morvan.

Bretagne 
 Roi Morvan Communauté, communauté de communes française située dans le département du Morbihan, nommée d'après le roi breton Morvan Lez-Breizh.
 Baguer-Morvan, Miniac-Morvan.
 La Roche-Morvan.
 L'hôpital Augustin-Morvan, à Brest.

Patronyme 
Morvan est un prénom breton, plus connu comme patronyme, et connu en toponymie. Il est issu du breton mor (meur en breton moderne) signifiant « grand » plutôt que « mer », et de man, « pensée, âme » (soit littéralement « grand par la pensée ») ou du vieux breton uuan (« poussée, assaut ») selon Albert Deshayes. Les écrivains bretons Meven Mordiern ou Francis Gourvil le font dériver de mori et mannos, littéralement « homme de mer », ce qui relève plus de spéculation hasardeuse. Un auteur du , Gilles Déric, avance une autre hypothèse sur l'origine de ce nom qui serait composé d'après lui des éléments mor « prince » et van ou ven « fin » ou « rusé »<ref>Gilles Déric, Histoire ecclésiastique de Bretagne, Volume 2, Vannier éditeur, Rennes, 1847, p.283</ref>, hypothèse invalidée par la linguistique moderne.

 Prénom 
Morvan un prénom breton issu d'un saint local obscur, saint Morvan, évêque de Vannes au  et patron de la chapelle Saint-Molvan à Cléguérec.

Bien qu'il n'y ait aucun rapport linguistique ou étymologique entre, il a été souvent assimilé au prénom français Maurice, et plusieurs personnes portant le prénom Maurice à l'état civil se font, ou faisaient, appeler Morvan, par exemple :
 les journalistes Morvan Duhamel (1928-2017) et Morvan Lebesque (1911-1970) ;
 l'architecte breton Morvan Marchal (1900-1963).

Le prénom de Morvan est fêté le  dans le calendrier français, en même temps que les Maurice (voir les différents ).

Porté notamment par Morvan Lez-Breizh, le prénom a connu en Bretagne une certaine vogue qui semble être retombée.

 Nom de famille 
Morvan, nom de famille courant en Bretagne, provenant du prénom breton, porté notamment par :
 Alain Morvan (1944-), recteur d’académie français ;
 André Morvan (1953-), dessinateur de presse français ;
 Augustin Morvan (1819-1897), médecin breton ;
 Éric Morvan (1957-), haut fonctionnaire français, directeur général de la Police nationale de 2017 à 2020 ;
 Fabrice Morvan, dit Fab Morvan'' (1966-), chanteur membre du groupe de dance allemand Milli Vanilli ;
 François Morvan (1983-), skipper français ;
 Françoise Morvan (1958-), auteur française ;
 Frédéric Pierre Morvan (1786-1873), militaire français ;
 les Frères Morvan (1923-2012) (1931-) (1934-2022), chanteurs bretons ;
 Gildas Morvan (1969-), skipper français ;
 Goulven Morvan (1819-1891), ecclésiastique, auteur de langue bretonne, directeur de Feiz ha Breiz ;
 Jean-David Morvan (1969-), scénariste français de bande dessinée ;
 Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde (1648-1734), ecclésiastique français ;
 Jean-Jacques Morvan (1928-2005), artiste français ;
 Joseph Morvan (1924-1999), coureur cycliste français ;
 Michel Morvan (1948-), linguiste français ;
 Patrick Morvan (1944-), skipper et navigateur français ;
 Paul Jean-Baptiste Poret de Morvan (1777-1834), général d’Empire français ;
 Philippe Morvan (1962-), écrivain français ;
 Yan Morvan (1954-), photographe, journaliste, photojournaliste et auteur français ;
 Yves Morvan, connu sous le nom de guerre Jean Marin (1909-1995), résistant de la France libre durant la deuxième guerre mondiale, puis président de l'Agence France-Presse (AFP) de 1957 à 1975 ;
 Yves Morvan (1932-), archéologue spécialiste des peintures murales.

Personnage de fiction 
 Louise Morvan, personnage de fiction, une détective privée créée par la romancière Dominique Sylvain.

Médecine 
Le syndrome de Morvan est une maladie neuro-musculaire rare, appelée aussi chorée fibrillaire de Morvan.

Voir aussi 
 Morvant, ville de Trinité-et-Tobago

Références 

Prénom masculin
Prénom breton
Homonymie de patronyme